Гай Корнелий (; V—IV века до н. э.) — римский политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, военный трибун с консульской властью 387 года до  н. э. 

Упоминания о Гае Корнелии в сохранившихся источниках относятся к 387 году до н. э., когда он был одним из шести военных трибунов с консульской властью. Известно, что во время его трибуната были учреждены четыре новые трибы.

Примечания

Литература 
 
 

Корнелии